Daniel Girardi (né le  à Welland, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également la nationalité italienne. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie
En 2001, il joue se premiers matchs dans la LHO avec les Colts de Barrie. Il remporte la coupe J.-Ross-Robertson 2004 avec le Storm de Guelph. Échangé aux Knights de London, il conserve ce trophée en 2005 et ajoute à son palmarès la Coupe Memorial 2005. Il passe professionnel en 2005 avec les Checkers de Charlotte. Après ce bref passage dans l'ECHL, il découvre la Ligue américaine de hockey avec le Wolf Pack de Hartford. Le  il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2000-2001 || Terriers de Couchiching || LHJPO || 27 || 1 || 11 || 12 || 27 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Colts de Barrie || LHO || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Colts de Barrie || LHO || 21 || 0 || 1 || 1 || 0 || +6 || 20 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1
|-
| 2002-2003 || Colts de Barrie || LHO || 31 || 3 || 13 || 16 || 24 || -2 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Storm de Guelph || LHO || 36 || 1 || 13 || 14 || 20 || +1 || 11 || 0 || 9 || 9 || 14 || +7
|-
| 2003-2004 || Storm de Guelph  || LHO || 68 || 8 || 39 || 47 || 55 || +15 || 22 || 2 || 17 || 19 || 10 || +9
|-
| 2004-2005 || Storm de Guelph || LHO || 38 || 5 || 20 || 25 || 24 || -4 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Knights de London || LHO || 31 || 4 || 10 || 14 || 14 || +29 || 18 || 0 || 6 || 6 || 10 || +12
|-
| 2005-2006 || Checkers de Charlotte || ECHL || 7 || 1 || 4 || 5 || 6 || +5 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 66 || 8 || 31 || 39 || 44 || +14 || 13 || 4 || 5 || 9 || 8 || -1
|-
| 2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 45 || 2 || 22 || 24 || 16 || +4 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Rangers de New York || LNH || 34 || 0 || 6 || 6 || 8 || +7 || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || -4
|-
| 2007-2008 || Rangers de New York || LNH || 82 || 10 || 18 || 28 || 14 || 0 || 10 || 0 || 3 || 3 || 6 || +1
|-
| 2008-2009 || Rangers de New York || LNH || 82 || 4 || 18 || 22 || 53 || -14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || -3
|-
| 2009-2010 || Rangers de New York || LNH || 82 || 6 || 18 || 24 || 53 || -2 || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York || LNH || 80 || 4 || 27 || 31 || 37 || +7 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2
|-
| 2011-2012 || Rangers de New York || LNH || 82|| 5|| 24|| 29|| 20|| +13|| 20|| 3|| 9|| 12|| 2 || +6
|-
| 2012-2013 || Rangers de New York || LNH || 46 || 2 || 12 || 14 || 16 || -1 || 12 || 2 || 2 || 4 || 2 || +2
|-
| 2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 81 || 5 || 19 || 24 || 16 || +6 || 25 || 1 || 6 || 7 || 10 || -3
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 82 || 4 || 16 || 20 || 22 || +12 || 19 || 0 || 4 || 4 || 4 || +5
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LNH || 74 || 2 || 15 || 17 || 20 || +18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || -2
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 63 || 4 || 11 || 15 || 16 || +8 || 12 || 0 || 2 || 2 || 2 || -1
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 77 ||6 ||12 || 18 || 27 || +18 || 17 || 2 ||	1 ||3 ||2 ||
|-
| 2018-2019 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 62 || 4 ||12 || 16 || 12 || +6 || 4 || 0 || 0 || 0 ||4 ||

| 927 || 56 || 208 || 264 || 314 || +78 || 143 || 8 || 28 || 36 || 42 || -1

Trophées et honneurs personnels 
 participe au 59e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 2012.

Références 

Naissance en avril 1984
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Knights de London
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Lightning de Tampa Bay